Вислое — название населённых пунктов.

Россия 
 Вислое — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Вислое — село в Горшеченском районе Курской области.